Boldù, famiglia patrizia di Venezia
Giovanni Boldù, pittore italiano
Boldu, comune della Romania nel distretto di Buzău